Сиух (, , ) — село в Хасавюртовском районе Дагестана Россия.

Образует муниципальное образование село Сиух со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено к северу от города Хасавюрта.

История 
Хутор до 1957 года носил название Салах-отар. Вновь заселён в 1957 году переселенцами из сел Верхний и Нижний Сиух бывшего Андалалского района (ныне Ножайюртовский район Чечни), в которые они, в свою очередь, были переселены из села Сиух Гумбетовского района.

Население 

 Национальный состав
На 2002 год 99 % населения составляли аварцы.

Примечания 

Населённые пункты Хасавюртовского района
Муниципальные образования Хасавюртовского района
Сельские поселения Дагестана